Une sauce est une préparation culinaire froide, tiède ou chaude, destinée à être servie avec un mets salé ou sucré.

En espagnol, sauce signifie « saule ».

Patronyme 

  (1911-1995), un compositeur et violoniste vénézuélien ;
 Ahmad  Gardner (2000-), un joueur américain de football américain.

Toponyme

Argentine 
 Sauce, une localité située dans la province de Corrientes ;
 le département de Sauce, une division administrative de la même province ;
 Sauce Montrull, ou El Sauce, une localité située dans la province d'Entre Ríos ;
 El Sauce, une localité située dans la province de Mendoza ;
 El Sauce, une localité située dans la province de Neuquén ;

Nicaragua 
 El Sauce, une localité ;

Salvador 
 El Sauce, une localité.

Uruguay 
 Sauce, une localité située dans le département de Canelones ;
 Sauce de Batoví, une localité située dans le département de Tacuarembó ;
 Sauce de Portezuelo, une plage située dans le département de Maldonado ; 
 Totoral del Sauce, une localité située dans le département de Canelones.

Alimentation 
 Liste de sauces
 Sauce de poisson, sauce liquide à base de poisson fermentée dans une saumure ;
 Sauce de soja, sauce d'origine chinoise, produite par fermentation de protéines végétales ;
 Sauce gribiche, sauce faite d'œufs durs, les jaunes émiettés et les blancs coupés en petits cubes, de moutarde ;
 Sauce ravigote, vinaigrette froide additionnée de câpres, persil, cerfeuil, estragon, échalote ou oignons hachés ;
 Sauce verte, famille de sauces à base d'une vinaigrette ou d'une mayonnaise et d'herbes potagères vertes.

Autres 
 SAUCE!, chanson du rappeur américain XXXTentacion, issu de l'album Members Only, Vol. 4 ;
 Standard Architecture for Universal Comment Extensions, ou SAUCE, protocole logiciel.